Microarthridion är ett släkte av kräftdjur. Microarthridion ingår i familjen Tachidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Microarthridion